Арциба́шев — русская фамилия тюркского происхождения. Известные носители:
 Арцибашев, Александр Николаевич (1949—2014) — русский писатель и журналист, брат С. Н. Арцибашева.
 Арцибашев, Андрей Степанович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 3426; 15 февраля 1819.
 Арцибашев, Иван Александрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8714; 26 ноября 1851.
 Арцибашев, Павел Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8723; 26 ноября 1851.
 Арцибашев, Сергей Николаевич (1951—2015) — советский и российский театральный режиссёр, актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации (2005), брат А. Н. Арцибашева.

См. также 
 Арцыбашев